Rame – elemento chimico
Rame – funzioni biologiche del rame
Rame – colore

Persone
Adriana Rame – modella e attrice italiana
Domenico Rame – attore teatrale italiano
Enrico Rame – attore italiano, figlio di Domenico
Franca Rame – attrice teatrale, drammaturga e politica italiana, figlia di Domenico

Ramé
Ulrich Ramé – allenatore di calcio ed ex calciatore francese